|-
|(107251)||2001 BN59|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,180|| align=right|3,15|| align=right|3,585||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107252)||2001 BS59|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,143|| align=right|5,87|| align=right|4,313||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107253)||2001 BF62|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,089|| align=right|3,05|| align=right|4,284||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107254)||2001 BJ62|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,079|| align=right|3,19|| align=right|3,319||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107255)||2001 BQ62|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,158|| align=right|6,34|| align=right|3,590||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107256)||2001 BY62|| align=right|15,8|| align=right|2,436|| align=right|0,154|| align=right|4,81|| align=right|3,802||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107257)||2001 BD63|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,119|| align=right|3,80|| align=right|3,573||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107258)||2001 BG63|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,193|| align=right|5,09|| align=right|3,680||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107259)||2001 BT63|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,188|| align=right|3,16|| align=right|4,060||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107260)||2001 BC64|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,100|| align=right|8,21|| align=right|4,600||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107261)||2001 BM64|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,147|| align=right|22,43|| align=right|3,874||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107262)||2001 BR64|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,052|| align=right|5,91|| align=right|3,474||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107263)||2001 BX65|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,121|| align=right|5,91|| align=right|3,727||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107264)||2001 BA68|| align=right|15,4|| align=right|2,475|| align=right|0,140|| align=right|3,18|| align=right|3,894||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107265)||2001 BP68|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,169|| align=right|4,97|| align=right|3,322||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107266)||2001 BZ68|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,146|| align=right|2,02|| align=right|3,792||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107267)||2001 BA69|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,171|| align=right|3,20|| align=right|3,594||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107268)||2001 BS69|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,157|| align=right|6,93|| align=right|3,620||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107269)||2001 BF70|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,250|| align=right|23,50|| align=right|3,506||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107270)||2001 BN70|| align=right|15,5|| align=right|2,162|| align=right|0,209|| align=right|2,18|| align=right|3,179||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107271)||2001 BL71|| align=right|15,5|| align=right|2,527|| align=right|0,275|| align=right|5,77|| align=right|4,017||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107272)||2001 BO71|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|1,44|| align=right|3,682||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107273)||2001 BT71|| align=right|15,4|| align=right|2,805|| align=right|0,210|| align=right|8,12|| align=right|4,696||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107274)||2001 BX71|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,131|| align=right|5,86|| align=right|3,897||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107275)||2001 BZ71|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,196|| align=right|5,13|| align=right|3,693||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107276)||2001 BM72|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,161|| align=right|1,90|| align=right|3,617||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107277)||2001 BA73|| align=right|14,7|| align=right|2,426|| align=right|0,282|| align=right|10,28|| align=right|3,777||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107278)||2001 BL73|| align=right|16,5|| align=right|2,420|| align=right|0,109|| align=right|7,03|| align=right|3,764||MBA||29. ledna 2001||Carbuncle Hill||W. K. Y. Yeung
|-
|(107279)||2001 BP73|| align=right|15,7|| align=right|2,454|| align=right|0,163|| align=right|11,09|| align=right|3,843||MBA||29. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107280)||2001 BU74|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,149|| align=right|5,52|| align=right|3,689||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107281)||2001 BH75|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,173|| align=right|1,65|| align=right|3,625||MBA||26. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107282)||2001 BL75|| align=right|15,3|| align=right|2,910|| align=right|0,063|| align=right|4,28|| align=right|4,964||MBA||26. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107283)||2001 BG76|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,261|| align=right|21,47|| align=right|3,583||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107284)||2001 BL76|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,223|| align=right|13,02|| align=right|4,038||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107285)||2001 BN76|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,110|| align=right|6,67|| align=right|3,436||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107286)||2001 BU76|| align=right|16,6|| align=right|2,441|| align=right|0,124|| align=right|2,05|| align=right|3,812||MBA||26. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107287)||2001 BE79|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,172|| align=right|2,71|| align=right|3,698||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107288)||2001 BK79|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,058|| align=right|4,96|| align=right|3,684||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107289)||2001 BM82|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,096|| align=right|9,18|| align=right|3,798||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107290)||2001 CA|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,146|| align=right|1,96|| align=right|3,734||MBA||1. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107291)||2001 CF|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,042|| align=right|7,26|| align=right|3,777||MBA||1. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(107292)||2001 CZ|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,169|| align=right|2,12|| align=right|3,539||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107293)||2001 CF1|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,213|| align=right|4,55|| align=right|3,565||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107294)||2001 CR1|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,258|| align=right|4,01|| align=right|4,142||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107295)||2001 CG3|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,164|| align=right|2,53|| align=right|3,726||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107296)||2001 CS3|| align=right|14,8|| align=right|2,811|| align=right|0,149|| align=right|7,59|| align=right|4,713||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107297)||2001 CD4|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,125|| align=right|3,95|| align=right|3,733||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107298)||2001 CH4|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,100|| align=right|18,28|| align=right|4,237||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107299)||2001 CX4|| align=right|16,1|| align=right|2,249|| align=right|0,156|| align=right|3,73|| align=right|3,371||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107300)||2001 CZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,214|| align=right|5,42|| align=right|3,764||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107301)||2001 CC6|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,107|| align=right|4,38|| align=right|3,505||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107302)||2001 CD6|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,224|| align=right|6,39|| align=right|4,015||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107303)||2001 CE6|| align=right|16,4|| align=right|2,320|| align=right|0,110|| align=right|3,56|| align=right|3,533||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107304)||2001 CF7|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,097|| align=right|5,75|| align=right|3,390||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107305)||2001 CM7|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,147|| align=right|4,27|| align=right|3,835||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107306)||2001 CX7|| align=right|16,6|| align=right|2,447|| align=right|0,102|| align=right|6,19|| align=right|3,826||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107307)||2001 CE8|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,146|| align=right|3,73|| align=right|3,650||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107308)||2001 CR8|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,098|| align=right|4,76|| align=right|3,608||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107309)||2001 CU8|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,137|| align=right|4,46|| align=right|3,435||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107310)||2001 CF9|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,132|| align=right|3,14|| align=right|3,668||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107311)||2001 CY9|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,163|| align=right|7,17|| align=right|3,539||MBA||2. února 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(107312)||2001 CA10|| align=right|14,8|| align=right|2,537|| align=right|0,245|| align=right|9,99|| align=right|4,041||MBA||3. února 2001||Piera||J. Guarro
|-
|(107313)||2001 CW10|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,162|| align=right|3,30|| align=right|3,624||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107314)||2001 CC11|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,137|| align=right|8,31|| align=right|4,155||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107315)||2001 CJ11|| align=right|17,1|| align=right|2,305|| align=right|0,204|| align=right|2,51|| align=right|3,499||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107316)||2001 CQ11|| align=right|15,5|| align=right|2,690|| align=right|0,157|| align=right|3,41|| align=right|4,411||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107317)||2001 CU11|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,122|| align=right|8,97|| align=right|4,562||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107318)||2001 CE12|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,113|| align=right|5,93|| align=right|3,486||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107319)||2001 CL12|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,099|| align=right|3,32|| align=right|3,543||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107320)||2001 CC13|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,143|| align=right|3,56|| align=right|3,648||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107321)||2001 CL13|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,298|| align=right|18,39|| align=right|5,670||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107322)||2001 CF14|| align=right|14,9|| align=right|2,944|| align=right|0,074|| align=right|10,04|| align=right|5,050||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107323)||2001 CH14|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,192|| align=right|2,48|| align=right|3,677||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107324)||2001 CM14|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,106|| align=right|5,53|| align=right|3,404||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107325)||2001 CE15|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,073|| align=right|4,29|| align=right|3,796||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107326)||2001 CM15|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,158|| align=right|2,49|| align=right|4,052||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107327)||2001 CU15|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,179|| align=right|4,52|| align=right|3,559||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107328)||2001 CM16|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,150|| align=right|12,04|| align=right|4,345||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107329)||2001 CR16|| align=right|17,0|| align=right|2,377|| align=right|0,163|| align=right|3,09|| align=right|3,663||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107330)||2001 CN17|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,138|| align=right|3,96|| align=right|3,608||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107331)||2001 CT17|| align=right|16,3|| align=right|2,629|| align=right|0,024|| align=right|5,39|| align=right|4,261||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107332)||2001 CX17|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,231|| align=right|14,54|| align=right|4,159||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107333)||2001 CM18|| align=right|16,7|| align=right|2,204|| align=right|0,106|| align=right|3,74|| align=right|3,272||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107334)||2001 CH19|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,156|| align=right|0,93|| align=right|3,555||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107335)||2001 CL19|| align=right|16,7|| align=right|2,444|| align=right|0,127|| align=right|2,28|| align=right|3,820||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107336)||2001 CA20|| align=right|17,1|| align=right|2,318|| align=right|0,133|| align=right|1,83|| align=right|3,529||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107337)||2001 CE22|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,104|| align=right|5,24|| align=right|3,575||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107338)||2001 CG22|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,099|| align=right|3,25|| align=right|3,630||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107339)||2001 CT22|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,034|| align=right|3,30|| align=right|5,032||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107340)||2001 CB23|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,117|| align=right|5,38|| align=right|4,146||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107341)||2001 CE23|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,184|| align=right|8,43|| align=right|4,262||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107342)||2001 CO23|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,169|| align=right|4,60|| align=right|3,811||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107343)||2001 CP23|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,134|| align=right|0,88|| align=right|3,773||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107344)||2001 CV23|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,117|| align=right|2,83|| align=right|3,647||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107345)||2001 CM24|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,129|| align=right|12,99|| align=right|4,152||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107346)||2001 CP24|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,097|| align=right|6,14|| align=right|3,635||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107347)||2001 CG25|| align=right|14,7|| align=right|2,798|| align=right|0,071|| align=right|7,03|| align=right|4,679||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107348)||2001 CN25|| align=right|16,6|| align=right|2,370|| align=right|0,111|| align=right|3,47|| align=right|3,648||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107349)||2001 CW25|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,058|| align=right|4,06|| align=right|4,384||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107350)||2001 CA26|| align=right|16,2|| align=right|2,194|| align=right|0,090|| align=right|6,00|| align=right|3,249||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107351)||2001 CK26|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,134|| align=right|4,67|| align=right|3,718||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107352)||2001 CQ26|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,204|| align=right|5,71|| align=right|3,589||MBA||1. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107353)||2001 CR26|| align=right|16,4|| align=right|2,439|| align=right|0,130|| align=right|1,26|| align=right|3,809||MBA||1. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107354)||2001 CJ27|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,148|| align=right|11,41|| align=right|3,783||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107355)||2001 CP27|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,130|| align=right|11,34|| align=right|4,342||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107356)||2001 CU27|| align=right|14,9|| align=right|2,523|| align=right|0,117|| align=right|11,61|| align=right|4,007||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107357)||2001 CB28|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,076|| align=right|8,76|| align=right|5,290||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107358)||2001 CH28|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,176|| align=right|4,83|| align=right|3,731||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107359)||2001 CL28|| align=right|16,0|| align=right|2,164|| align=right|0,090|| align=right|5,44|| align=right|3,182||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107360)||2001 CQ28|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,170|| align=right|6,64|| align=right|3,574||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107361)||2001 CX28|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,168|| align=right|6,60|| align=right|3,426||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107362)||2001 CG29|| align=right|16,0|| align=right|2,581|| align=right|0,138|| align=right|9,59|| align=right|4,145||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107363)||2001 CJ29|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,122|| align=right|6,80|| align=right|3,544||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107364)||2001 CL29|| align=right|16,8|| align=right|2,455|| align=right|0,160|| align=right|14,31|| align=right|3,845||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107365)||2001 CQ29|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,117|| align=right|3,26|| align=right|3,662||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107366)||2001 CR29|| align=right|15,0|| align=right|2,891|| align=right|0,036|| align=right|3,25|| align=right|4,916||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107367)||2001 CG30|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,061|| align=right|7,59|| align=right|3,632||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107368)||2001 CH30|| align=right|16,4|| align=right|2,602|| align=right|0,203|| align=right|5,66|| align=right|4,197||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107369)||2001 CL30|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,241|| align=right|12,04|| align=right|4,167||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107370)||2001 CQ30|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,176|| align=right|13,22|| align=right|4,136||MBA||2. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107371)||2001 CN31|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,106|| align=right|4,71|| align=right|3,836||MBA||12. února 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(107372)||2001 CP31|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,152|| align=right|5,98|| align=right|3,722||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107373)||2001 CR31|| align=right|15,3|| align=right|1,929|| align=right|0,082|| align=right|21,38|| align=right|2,678||MBA||5. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107374)||2001 CF34|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,123|| align=right|14,34|| align=right|4,118||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107375)||2001 CK34|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,143|| align=right|16,17|| align=right|4,305||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107376)||2001 CG36|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,140|| align=right|6,60|| align=right|3,578||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107377)||2001 CL36|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,068|| align=right|7,12|| align=right|3,741||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107378)||2001 CU36|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,218|| align=right|22,39|| align=right|3,489||MBA||13. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107379)||2001 CG37|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,033|| align=right|3,94|| align=right|4,621||MBA||15. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(107380)||2001 CY38|| align=right|14,0|| align=right|2,994|| align=right|0,098|| align=right|12,38|| align=right|5,179||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107381)||2001 CP39|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,146|| align=right|6,11|| align=right|3,464||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107382)||2001 CT39|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,087|| align=right|6,81|| align=right|3,505||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107383)||2001 CN40|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,062|| align=right|13,83|| align=right|4,080||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107384)||2001 CC41|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,146|| align=right|13,16|| align=right|4,406||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107385)||2001 CL41|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,218|| align=right|1,57|| align=right|3,370||MBA||15. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107386)||2001 CS42|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,173|| align=right|2,74|| align=right|3,675||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107387)||2001 CU42|| align=right|16,9|| align=right|2,415|| align=right|0,164|| align=right|1,42|| align=right|3,751||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107388)||2001 CY43|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,160|| align=right|10,85|| align=right|3,676||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107389)||2001 CQ44|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,143|| align=right|12,56|| align=right|4,073||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107390)||2001 CT45|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,036|| align=right|14,42|| align=right|4,174||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107391)||2001 CW45|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,033|| align=right|15,03|| align=right|4,118||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107392)||2001 CZ45|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,074|| align=right|11,30|| align=right|3,645||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107393)||2001 CJ48|| align=right|15,3|| align=right|2,903|| align=right|0,069|| align=right|3,31|| align=right|4,947||MBA||1. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(107394)||2001 CJ49|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,213|| align=right|2,97|| align=right|3,769||MBA||2. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(107395)||2001 CR49|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,049|| align=right|8,18|| align=right|4,519||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107396)||2001 DU|| align=right|16,4|| align=right|2,601|| align=right|0,042|| align=right|1,54|| align=right|4,194||MBA||16. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(107397)||2001 DY|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,195|| align=right|3,78|| align=right|4,033||MBA||16. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(107398)||2001 DA1|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,143|| align=right|3,22|| align=right|3,743||MBA||16. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(107399)||2001 DJ1|| align=right|17,6|| align=right|2,151|| align=right|0,178|| align=right|5,43|| align=right|3,155||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107400)||2001 DP2|| align=right|16,5|| align=right|2,147|| align=right|0,215|| align=right|7,46|| align=right|3,145||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107401)||2001 DS2|| align=right|16,3|| align=right|2,405|| align=right|0,152|| align=right|1,78|| align=right|3,730||MBA||16. února 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(107402)||2001 DW2|| align=right|16,7|| align=right|1,977|| align=right|0,102|| align=right|24,76|| align=right|2,780||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107403)||2001 DW3|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,075|| align=right|6,59|| align=right|3,704||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107404)||2001 DA5|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,057|| align=right|5,75|| align=right|3,456||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107405)||2001 DS5|| align=right|15,5|| align=right|2,204|| align=right|0,122|| align=right|8,01|| align=right|3,271||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107406)||2001 DG6|| align=right|15,3|| align=right|2,269|| align=right|0,054|| align=right|5,80|| align=right|3,418||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107407)||2001 DS6|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,116|| align=right|2,72|| align=right|3,634||MBA||17. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(107408)||2001 DZ6|| align=right|16,0|| align=right|2,448|| align=right|0,150|| align=right|2,02|| align=right|3,830||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107409)||2001 DS7|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,072|| align=right|6,38|| align=right|3,561||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107410)||2001 DV7|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,133|| align=right|1,55|| align=right|3,696||MBA||17. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107411)||2001 DG8|| align=right|16,9|| align=right|2,442|| align=right|0,153|| align=right|1,83|| align=right|3,815||MBA||17. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107412)||2001 DX8|| align=right|17,1|| align=right|1,987|| align=right|0,055|| align=right|18,86|| align=right|2,801||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107413)||2001 DE9|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,180|| align=right|23,95|| align=right|3,513||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107414)||2001 DS9|| align=right|14,3|| align=right|3,252|| align=right|0,061|| align=right|8,31|| align=right|5,865||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107415)||2001 DU9|| align=right|16,2|| align=right|2,472|| align=right|0,095|| align=right|7,38|| align=right|3,887||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107416)||2001 DX9|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,147|| align=right|7,46|| align=right|3,489||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107417)||2001 DZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,079|| align=right|7,44|| align=right|3,600||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107418)||2001 DH10|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,181|| align=right|5,56|| align=right|3,604||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107419)||2001 DV10|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,112|| align=right|5,35|| align=right|4,141||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107420)||2001 DC11|| align=right|16,2|| align=right|2,299|| align=right|0,128|| align=right|6,35|| align=right|3,486||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107421)||2001 DF11|| align=right|17,4|| align=right|2,423|| align=right|0,159|| align=right|1,88|| align=right|3,770||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107422)||2001 DO11|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,135|| align=right|6,30|| align=right|4,172||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107423)||2001 DR11|| align=right|16,7|| align=right|2,417|| align=right|0,167|| align=right|2,83|| align=right|3,758||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107424)||2001 DC12|| align=right|14,6|| align=right|2,807|| align=right|0,085|| align=right|5,38|| align=right|4,703||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107425)||2001 DF12|| align=right|15,3|| align=right|2,462|| align=right|0,176|| align=right|3,20|| align=right|3,862||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107426)||2001 DL13|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,211|| align=right|7,82|| align=right|3,684||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107427)||2001 DM13|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,055|| align=right|6,96|| align=right|3,837||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107428)||2001 DP13|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,036|| align=right|8,04|| align=right|3,564||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107429)||2001 DQ13|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,227|| align=right|6,84|| align=right|4,111||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107430)||2001 DU13|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,209|| align=right|8,16|| align=right|4,397||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107431)||2001 DD14|| align=right|15,9|| align=right|1,999|| align=right|0,102|| align=right|17,11|| align=right|2,826||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107432)||2001 DM14|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,208|| align=right|6,67|| align=right|3,275||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107433)||2001 DW14|| align=right|17,0|| align=right|2,453|| align=right|0,152|| align=right|2,18|| align=right|3,841||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107434)||2001 DA15|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,115|| align=right|0,90|| align=right|3,794||MBA||17. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107435)||2001 DL15|| align=right|16,5|| align=right|2,413|| align=right|0,262|| align=right|5,31|| align=right|3,748||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107436)||2001 DS15|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,188|| align=right|6,59|| align=right|3,774||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107437)||2001 DC16|| align=right|15,7|| align=right|2,191|| align=right|0,164|| align=right|6,83|| align=right|3,243||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107438)||2001 DK16|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,109|| align=right|5,73|| align=right|3,799||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107439)||2001 DL16|| align=right|15,2|| align=right|2,680|| align=right|0,207|| align=right|11,91|| align=right|4,386||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107440)||2001 DQ16|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,045|| align=right|7,26|| align=right|3,600||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107441)||2001 DE17|| align=right|15,3|| align=right|2,545|| align=right|0,126|| align=right|7,11|| align=right|4,060||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107442)||2001 DR17|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,226|| align=right|10,92|| align=right|4,481||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107443)||2001 DX17|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,081|| align=right|6,70|| align=right|3,726||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107444)||2001 DF18|| align=right|16,3|| align=right|2,356|| align=right|0,192|| align=right|6,56|| align=right|3,615||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107445)||2001 DR18|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,162|| align=right|8,26|| align=right|4,167||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107446)||2001 DO19|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,139|| align=right|8,30|| align=right|4,041||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107447)||2001 DR19|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,093|| align=right|5,68|| align=right|3,549||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107448)||2001 DS19|| align=right|13,9|| align=right|3,247|| align=right|0,066|| align=right|19,57|| align=right|5,849||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107449)||2001 DB20|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,033|| align=right|7,45|| align=right|3,674||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107450)||2001 DE20|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,112|| align=right|6,07|| align=right|4,464||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107451)||2001 DG20|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,116|| align=right|12,48|| align=right|3,585||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107452)||2001 DA21|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,231|| align=right|5,50|| align=right|4,069||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107453)||2001 DQ23|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,104|| align=right|3,79|| align=right|3,572||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107454)||2001 DR23|| align=right|16,4|| align=right|2,139|| align=right|0,045|| align=right|3,56|| align=right|3,128||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107455)||2001 DD24|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,049|| align=right|4,43|| align=right|3,684||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107456)||2001 DF24|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,136|| align=right|3,25|| align=right|3,815||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107457)||2001 DS24|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,102|| align=right|5,68|| align=right|4,115||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107458)||2001 DN26|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,168|| align=right|3,36|| align=right|3,665||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107459)||2001 DP26|| align=right|16,2|| align=right|2,725|| align=right|0,204|| align=right|2,88|| align=right|4,497||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107460)||2001 DV26|| align=right|16,1|| align=right|2,437|| align=right|0,130|| align=right|2,26|| align=right|3,805||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107461)||2001 DS27|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,065|| align=right|7,39|| align=right|3,602||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107462)||2001 DE28|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,172|| align=right|2,63|| align=right|3,761||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107463)||2001 DG28|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,033|| align=right|5,30|| align=right|3,739||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107464)||2001 DJ28|| align=right|16,7|| align=right|2,313|| align=right|0,175|| align=right|6,65|| align=right|3,518||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107465)||2001 DN28|| align=right|14,5|| align=right|2,765|| align=right|0,104|| align=right|5,19|| align=right|4,597||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107466)||2001 DV28|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,151|| align=right|3,52|| align=right|4,181||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107467)||2001 DY28|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,141|| align=right|2,32|| align=right|3,698||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107468)||2001 DX29|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,141|| align=right|3,09|| align=right|4,163||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107469)||2001 DB30|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,166|| align=right|5,34|| align=right|3,681||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107470)||2001 DO31|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,183|| align=right|5,16|| align=right|3,753||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107471)||2001 DT31|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,130|| align=right|3,12|| align=right|3,666||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107472)||2001 DB32|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,125|| align=right|3,43|| align=right|3,771||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107473)||2001 DZ32|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,189|| align=right|3,82|| align=right|3,717||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107474)||2001 DE33|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,149|| align=right|4,22|| align=right|4,300||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107475)||2001 DK33|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,152|| align=right|2,84|| align=right|3,503||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107476)||2001 DL33|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,009|| align=right|9,89|| align=right|4,086||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107477)||2001 DW33|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,192|| align=right|4,09|| align=right|3,740||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107478)||2001 DX34|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,088|| align=right|6,05|| align=right|3,468||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107479)||2001 DK35|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,110|| align=right|7,30|| align=right|3,536||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107480)||2001 DS35|| align=right|16,3|| align=right|2,531|| align=right|0,148|| align=right|5,64|| align=right|4,025||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107481)||2001 DH36|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|1,65|| align=right|3,685||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107482)||2001 DP36|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,130|| align=right|2,87|| align=right|4,195||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107483)||2001 DQ36|| align=right|15,7|| align=right|2,729|| align=right|0,075|| align=right|2,68|| align=right|4,508||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107484)||2001 DS36|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,136|| align=right|8,79|| align=right|4,115||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107485)||2001 DG37|| align=right|16,5|| align=right|2,569|| align=right|0,066|| align=right|3,71|| align=right|4,117||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107486)||2001 DL37|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,078|| align=right|15,13|| align=right|4,241||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107487)||2001 DN37|| align=right|15,9|| align=right|2,452|| align=right|0,159|| align=right|1,98|| align=right|3,840||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107488)||2001 DR37|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,211|| align=right|2,62|| align=right|4,057||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107489)||2001 DB38|| align=right|15,9|| align=right|2,241|| align=right|0,036|| align=right|5,62|| align=right|3,354||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107490)||2001 DR39|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,087|| align=right|11,63|| align=right|4,193||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107491)||2001 DB41|| align=right|14,9|| align=right|2,967|| align=right|0,039|| align=right|2,86|| align=right|5,109||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107492)||2001 DK41|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,113|| align=right|5,50|| align=right|3,482||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107493)||2001 DE43|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,221|| align=right|2,70|| align=right|3,584||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107494)||2001 DM43|| align=right|16,4|| align=right|2,176|| align=right|0,112|| align=right|5,36|| align=right|3,208||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107495)||2001 DP43|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,181|| align=right|1,96|| align=right|3,658||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107496)||2001 DS43|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,135|| align=right|1,46|| align=right|3,754||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107497)||2001 DO44|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,072|| align=right|7,05|| align=right|3,531||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107498)||2001 DQ44|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,128|| align=right|1,49|| align=right|3,803||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107499)||2001 DZ45|| align=right|18,6|| align=right|2,583|| align=right|0,089|| align=right|2,92|| align=right|4,150||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107500)||2001 DJ46|| align=right|16,2|| align=right|2,187|| align=right|0,116|| align=right|4,73|| align=right|3,233||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek